Спящая девушка — картина Яна Вермеера. 
Спящая девушка — картина, приписываемая Фетти.
 Спящая девушка — картина Роя Лихтенштейна в жанре поп-арт.

См. также 
Спящая девочка на красном одеяле — картина Зинаиды Серебряковой.